Kritzler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kritzler (1802–1877), hoher Beamter und Landtagsabgeordneter im Großherzogtum Hessen
 Gerhard Kritzler (1934–2013), deutscher Unternehmer
 Gottfried Kritzler (1859–1913), deutscher Verwaltungs- und Konsularbeamter